Gottfried von Joinville (frz. Geoffroy de Joinville) ist der Name folgender Personen:

*Gottfried I. (Joinville) († 1080), Herr von Joinville
Gottfried II. (Joinville) († 1096), Herr von Joinville
Gottfried III. (Joinville) († 1188), Herr von Joinville und Seneschall von Champagne
Gottfried IV. (Joinville) († 1190), Herr von Joinville, vermutlich Seneschall von Champagne
Gottfried V. (Joinville) († 1203/1204), Herr von Joinville und Seneschall von Champagne